Агапа́нтус () — род многолетних трав семейства Агапантовые. Название происходит от  — «любовь» и  — «цветок».

Виды рода происходят с юга Африки от Капской области до Лимпопо.

Биологическое описание 
Агапантусы — многолетние травянистые растения с мясистыми корневищами.

Листья плотные, ремневидной формы, образуют прикорневую розетку.

Во время цветения агапантус выпускает длинный цветонос, который может достигать в высоту 1 м. Цветки этого растения собраны в крупные зонтиковидные соцветия, окрашенные в белый, голубой или сине-лиловый цвет.

В комнатной среде лучше всего себя чувствует агапантус африканский. Его листья нередко достигают в длину 35 см, а диаметр соцветия — 20 см.

Уход в комнатной культуре 
 Температура:
 умеренная, зимой содержат при температуре в пределах 6—15 °C
 Освещение:
 агапантус следует размещать в южной экспозиции, спрятав от полуденных солнечных лучей
 Полив:
 летом должен быть обильным и частым
 зимой — редким
 Влажность воздуха:
 нормально переносит сухой воздух
 в опрыскивании не нуждается
 Пересадка:
 производится только во время деления куста
 наилучшее время для пересадки — весна
 Размножение:
 деление куста 1 раз в 4—5 лет

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 9 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Агапантус на сайте http://www.agbina.com/
  Проверено 1 декабря 2008 г.
 Агапантус на сайте USDA NRCS Проверено 1 декабря 2008 г.

Агапантовые
Декоративные садовые растения
Комнатные растения
Флора Южной Африки